Stephen Foster, Steve Foster o Steven Foster possono riferirsi a:

 Stephen Foster – compositore statunitense
 Stephen Foster – triatleta australiano
 Stephen John Foster – calciatore inglese (n. 1980)
 Steve Foster – calciatore inglese
 Steve Foster – direttore della fotografia 
 Steve Foster – pugile britannico 
 Steve Foster – giocatore di baseball statunitense
 Steve Foster – tennista statunitense